BiH:
 Mokri Lug (Kneževo, BiH), naselje u općini Kneževo

Crna Gora:
 Mokri Lug (Bijelo Polje, Crna Gora), naselje u općini Bijelo Polje